Als Tour Total werden die folgenden Gebäude bezeichnet:

 Tour Total Coupole, Bürohochhaus des Mineralölunternehmens Total in Coupole, Frankreich
 Tour Total Berlin, Bürohochhaus des Mineralölunternehmens Total und zukünftige Deutschlandzentrale in Berlin